Kreisgericht Arolsen steht für:

 Kreisgericht Arolsen, 1850 bis 1868, siehe Amtsgericht Bad Arolsen
 Kreisgericht Arolsen, 1868 bis 1877, siehe Kreisgericht Arolsen (Preußen)